Мраково може бити:

 Мраково (Илијаш), насељено мјесто у општини Илијаш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Мраково (Јабланица), насељено мјесто у општини Јабланица, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ